Slätten kan avse:

Slätten, Falkenberg – en stadsdel i Falkenberg
Slätten, Kungsbacka kommun – en småort i Kungsbacka kommun
Slätten, Okome socken – en by i Okome socken

Se även 
 Slätt – ett geografiskt område som består av ett platt öppet landskap